

Вунсокет — місто, штат Род-Айленд
 Вунсокет — місто, штат Південна Дакота